Шахид Шухаипович Борщиков — участник Первой мировой и Гражданской войн, урядник Чеченского конного полка «Дикой дивизии», полный Георгиевский кавалер.

Биография 

После начала Первой мировой войны Шахид Борщиков отправил телеграмму начальнику Терской области:

Шахид Борщиков стал одним из первых всадников Чеченского конного полка, удостоенных награды. 16 декабря 1914 года, будучи в разведке, он заметил обходной манёвр противника, сообщил об этом начальству, вступил в перестрелку с врагом и сдерживал его атаки до подхода подкрепления. Это вынудило противника отступить. За этот подвиг Борщиков был удостоен Георгиевского креста IV степени № 159403.

28 июня 1915 года австро-германские войска предприняли наступление на части российской армии близ Калуша. Войска начали отступать. Однако генерал-майор Фейзулла Мирза Каджар сумел восстановить контроль над войсками. Под огнём противника Борщиков с товарищами прорвался в его тыл. Всадники чеченского полка отбили у австрийцев пять пушек. В ходе операции прапорщик Борщиков был сильно контужен, но остался в строю и продолжал руководить своими товарщами. В ноябре того же года за этот подвиг он был награждён Георгиевским крестом IV степени.

4 июля 1915 года, будучи в разведке на левом берегу Днестра, заметил обход противника, о котором сообщил руководству и, несмотря, на опасность, продолжал наблюдение. Этот подвиг Борщиков был отмечен Георгиевским крестом I степени.

За свои заслуги в Первой мировой войне Борщиков был произведён в офицеры.

В период Гражданской войны Борщиков служил в Белой армии. С 1919 по март 1920 года был приставом Шалинского участка Веденского округа. Участвовал в боях с красногвардейцами.

Память 
На одном из камней Мемориала памяти погибших в борьбе с терроризмом в Грозном высечено имя Шахида Борщикова.

Литература 
 

Персоналии:Чечня
Унтер-офицеры Российской империи
Кавалеристы Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России (белые)
Полные кавалеры знака ордена Святого Георгия
Чеченский конный полк